Нискосаксонски се може односити на:
 Нисконемачки језик
 Западнонисконемачки језик
 -{Northern Low Saxon}- (en)
 -{Dutch Low Saxon}- (en)

Види још
Доњосаксонски (вишезначна одредница)